Shaikh ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Shaikh (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 Akmal Shaikh (1956–2009), wegen Drogenschmuggels in China hingerichteter Brite pakistanischer Herkunft
 Anas Al-Shaikh-Ali, Islamwissenschaftler
 Anwar Shaikh (1928–2006), pakistanisch-britischer Autor
 Anwar Shaikh (Ökonom) (* 1945), pakistanisch-amerikanischer Nationalökonom
 Farooq Shaikh († 2013), indischer Schauspieler
 Maximilian Shaikh-Yousef (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Shamima Shaikh (1960–1998), islamische Frauenrechtlerin und Feministin
 Younus Shaikh (* 1952), pakistanischer Arzt, Menschenrechts-Aktivist, Rationalist und Freidenker

Shaikh bezeichnet:
 das Stammesoberhaupt bei den arabischen Beduinen, siehe Scheich